Kiten bezeichnet:

 Drachensport, dazu zählen u. a. Kitesurfen, Kitesailing, Kitelandboarding, Snowkiting  oder Buggykiting
 eine Kampftaktik bei Computerspielen, siehe Kiter (Computerspiel)
 ein Computer-Programm für die Arbeitsumgebung KDE, siehe Liste von KDE-Anwendungsprogrammen
 eine bulgarische Kleinstadt in der Oblast Burgas, siehe Kiten (Bulgarien)

Siehe auch: